Shidokan pode ser:

Estilo de Karate Full Contact Shidokan 
 Shidokan (Karatê Contato)''', é um dos estilos de karate que surgiu dos ensinamentos ministrados pelo mestre kancho Yoshiji Soeno. O repertorio técnico desse estilo é baseado no Kickboxing Japones, no Karate de contato Kyokushin e em lutas de solo. A palavra Shidokan significa: associação de pessoas que seguem rumo ao caminho do samurai. Kancho Yoshiji Soeno - Nasceu no dia 9 de setembro de 1947, em Tokorozawa-shi no Japão. A partir de uma idade precoce Yoshiji Soeno se interessou por artes marciais e especialmente por Judô e Kendo. Para reforçar as suas competências ingressou no Oyama Dojo, que agora é conhecido como Kyokushin Kaikan. Após sua estréia em torneios, foi considerado o favorito e ganhou o primeiro All Japan Karate Championship. Ele foi chamado de o "Tigre do Kyokushin”. Soeno treinou muitos estilos de artes marciais, em diversos países, incluindo o Muay Thai, em Bangkok. No Oyama Dojo, ele venceu o World Open Kyokushin knockdown Championship.  Soeno incorporou todas as suas experiências em diferentes estilos, formando um estilo completo de arte marcial. Kancho Yoshiji Soeno tem Dojos em todos os cantos do mundo. Constantemente viaja para visitar seus chefes, ele mantém o estilo vivo e em completa evolução.
 Dojo-kun, o juramento do praticante do karate Shidokan:    
Honrar o espírito da arte marcial.
Empenhar ao aperfeiçoamento do caráter.
Exercitar a mente e o corpo e ser capaz de avaliar o próprio esforço.
Respeitar e cultivar o amor ao próximo.
Não aceitar desafios ou lutar por motivos particulares.

Escola de Karatê do Estilo Shorin-ryu 
 Okinawa Shorin-ryu Shidokan, Escola criada pelo Grão Mestre Katsuya Miyahira (1918 - 2010).